Le Caselle ima više značenja:
 Le Caselle, Arezzo
 Le Caselle, Cosenza
 Le Caselle, Frosinone
 Le Caselle, Modena
 Le Caselle, Reggio Emilia
 Le Caselle, Rovigo